Amerikai Egyesült Államok
New Carrollton (Indiana)
New Carrollton (Maryland)